Facundo Bagnis era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Marco Trungelliti.

Gonzalo Lama ha battuto in finale Marco Trungelliti 6–3, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Víctor Estrella Burgos (secondo turno)
  James Duckworth (quarti di finale)
  Facundo Bagnis (semifinali)

  Wayne Odesnik (Primo turno, ritiro) 
  Lucas Pouille (primo turno) 
  Mohamed Safwat (primo turno) 
  David Souto (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2014